Morestel est un toponyme français qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Morestel, une commune française située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Sorlin-de-Morestel, une commune française située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Victor-de-Morestel, une commune française située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Administratif 
 le canton de Morestel, un canton français situé dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 l'unité urbaine de Morestel, une agglomération française composée de 9 communes, centrée sur les communes de Corbelin, Dolomieu et Morestel, en Isère.

Divers 
 L’aérodrome de Morestel, un aérodrome du département de l'Isère, situé sur la commune de Morestel.

Homonymie de toponyme